Six Guns signifie en anglais littéralement « six armes à feu ». Aux États-Unis, il a la signification de « six coups », soit la contenance habituelle du barillet des revolvers, liée à l’époque du Far-West. Il peut désigner :

 Quand il est écrit avec trait d'union :
 Six-Guns, un jeu vidéo développé par Gameloft et sorti entre 2011 et 2013 ;
 Six-Gun Shootout, un jeu vidéo publié par Strategic Simulations et sorti en 1985 ;
 Six-Guns d'Albuquerque, une équipe de hockey sur glace professionnel du Nouveau-Mexique, active en 1973-1974 ;

 Quand il est écrit sans trait d’union :
 Roaring Six Guns, un western américain réalisé par J. P. McGowan, sorti en 1937 ;
 Land of the Six Guns, un western américain réalisé par Raymond K. Johnson, sorti en 1940 ;
 Elfego Baca: Six Gun Law, un western américain réalisé par Christian Nyby, sorti en 1962 ;
 Four Eyes and Six Guns (en VF : Quatre yeux et un colt), un téléfilm de Piers Haggard, sorti en 1992 ;
 Six Gun Savior, un western américain réalisé par Kirk Murray, sorti en 2016.

 Quand « six » est écrit en chiffres :
 6 Guns, un western américain réalisé par Shane Van Dyke, sorti en 2010.

Notes et références